Godeharduskerk, kerkgebouw in Marrum
 Sint-Godeharduskerk (Brandenburg an der Havel), protestants kerkgebouw in Brandenburg an der Havel
 Sint-Godeharduskerk (Hildesheim), voormalige kloosterkerk in Hildesheim